Lutzu – cognome italiano
 Andrea Lutzu – politico e ingegnere italiano